Чемпионат Украины по футболу 2000 года среди женских команд () — 9-ый Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 4 августа, а завершился 16 ноября 2000 года. Чемпионом Украины впервые стала черниговская «Легенда-Чексил».

Участники 
В чемпионате в 2000 году приняли участие 8 команд.

Первый этап 
В группах были проведены матчи только первого тура, по результатам которых были определены участники финального этапа.

Группа «А» 
Матчи проходили 4, 9 и 18 августа 2000 года.

Группа «Б» 
Матчи проходили 4, 9, 18, 25 и 26 августа 2000 года.

Финальный турнир 
Финальный этап чемпионата состоялся в Киеве с 12 по 16 ноября. В турнире приняли участие победители групп предварительного этапа «Легенда-Чексил» и «Дончанка», а также команда-хозяйка турнира — «Киевская Русь».

Состав ЖФК «Легенда-Чексил» 
 Главный тренер —  Сергей Умен

Ссылки 
 ФК «Атекс» Киев " История Чемпионата Украины по футболу среди женщин
 ФК «Дончанка» Донецк - Архив

2000
Футбол на Украине в 2000 году
2000 год в женском футболе